Chitrasena ( „trägt einen glänzenden Speer“) ist:

in der indischen Mythologie:
 Chitrasena (Sohn des Vishvavasu), Führer der Gandarvas in der Mahabharata
 Chitrasena (Sohn des Dhritarashtra)

Außerdem:
 Chitrasena (Tänzer) (1921–2005), Tanzpionier aus Sri Lanka